Екатери́на Алекса́ндровна Дайс (род. 29 октября 1978, Москва, СССР) — российский культуролог, философ, критик. Занимается проблемами влияния мистериальной традиции на современную литературу и искусство, а также философией пространства, или геопоэтикой. Кандидат культурологии. Автор 3 книг стихов и 3 монографий по культурологии.

Биография 
Родилась в Москве. Окончила факультет истории искусств и аспирантуру РГГУ. Публикуется с 2005 года. Ученица Вадима Руднева и Игоря Яковенко.

Эссе и научные статьи публиковались в журналах «Нева», «Новый мир», «Дружба народов», «Волга», «Мир психологии», газетах «Литературная Россия», «Независимая газета», интернет-изданиях «Русский журнал», «Полит.ру», «Либеральная миссия», «Частный Корреспондент» и др.

 С 2006 по 2008 год — директор сайта фонда «Либеральная миссия», автор колонки «С либеральной точки зрения»
 В 2007 году была редактором-составителем 25-й выпуска журнала «REFLECT…» (Чикаго)
 С 2008 года является членом группы «Номинальная инициатива», куратором нового литературного цикла «Феноменология Имени» (совместно с Игорем Лёвшиным и Игорем Сидом)
 Соорганизатор Первого этно-регги фестиваля «Афро Плюс» (27-28 июня 2009)
 Соорганизатор Второй Международной конференции по геопоэтике (25 ноября 2009)
 Создатель, куратор акционного цикла «Зодиакальные чтения» (с января 2011)

Переводчик Алистера Кроули, Джека Парсонса, Луизы Глик, Эдварда Каммингса, Халиля Джебрана и орфических гимнов.

Книги

Ссылки 
 Персональная страница Екатерины Дайс на Liter.net
 Страница Екатерины Дайс в Русском журнале

О ней 
 Михаил Бойко. «Позитивная богооставленность. Екатерина Дайс и зашифрованные тексты» («НГ-Ex libris», 29.12.11)
 Ольга Балла-Гертман. «Кора разламывается» («Радио Свобода», 23.05.11)
 Игорь Сид. «Поэтика как новая антропология» («НГ-Ex libris», 09.06.11)
 Данила Давыдов. «Цветаева и догоны» («Книжное обозрение», № 5, 2012)

Интервью 
 «София, гнозис и помада Хейдиз» (Беседа Рубена Ишханяна с Екатериной Дайс для портала «Переводчики стран СНГ и Балтии», 21.05.2012)
 «Новейшее время закончилось: о тайных культурных культах, мистериальной традиции в современной культуре, рифмах френдленты и половой принадлежности Бога» (Беседа Ольги Балла с Екатериной Дайс, «Частный корреспондент», 31.01.2012)
 «Насыщенная культурная жизнь — одно из условий для развития города-курорта» (Беседа Ирины Кучминой с Екатериной Дайс, «Керченский рабочий», 25.10.2011)
 «Демиург и шоры в нашем сознании. О гностических мотивах в современной литературе» (Беседа Михаила Бойко с Екатериной Дайс, «НГ-Ex libris», 09.06.2011)
 «Делать тайное явным. О мистериальной традиции в современной литературе» (Беседа Рубена Ишханяна с Екатериной Дайс для ереванской газеты «Эфир», 09.06.2011)

Выпускники РГГУ
Философы России
Литературные критики России
Литературные критики XXI века
Литературные критики по алфавиту
Философы литературы
Культурологи России
Кандидаты культурологии
Переводчики России
Переводчики с английского языка
Поэты России XXI века